Віллава́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 37 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 140,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллавар на сайті французького Національного інституту географії
 Віллавар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллавар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллавар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллавар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер